В СССР, а позже в России выпускались и выпускаются лодочные подвесные моторы нескольких марок и моделей. Первые попытки наладить производство подвесных лодочных моторов предпринимались ещё до Великой Отечественной войны (например мотор «Пионер»). Однако эти попытки были неудачными. Массовый выпуск подвесных лодочных моторов в СССР начался только в 50-х годах. В истории отечественных подвесных моторов прослеживаются четыре основных эпохи:
 «Становление» — 50-е — 60-е годы — время, когда шло освоение выпуска большинства марок подвесных лодочных моторов;
 «Золотой век» — 70-е годы — время наиболее массового выпуска и наиболее полного типажа подвесных лодочных моторов;
 «Упадок» — с начала 80-х до середины 90-х годов — период, когда сначала из за безграмотной политики руководства СССР в отношении водномоторников, а затем и экономического упадка в стране был существенно сокращён типаж подвесных лодочных моторов и снижены объёмы их производства;
 «Возрождение» — с середины 90-х по середину 2000-х годов;
 «Окончательный упадок» — с 2008 года, когда серийное производство моторов в России было прекращено полностью.

Видео работы моторов СССР в наши дни 
Вихрь-30 , Вихрь-30 , Нептун-23 , Нептун-23 , Нептун-23 , Москва-10.5 , Москва-10 , Москва-10 , Ветерок-8, Старт-50 (ЛМ-701,702), октябренок (информация отсутствует)

Технические особенности 
Все серийные подвесные лодочные моторы производства СССР/России выполнялись по классической схеме. Двигатель — бензиновый, двухтактный, карбюраторный, как правило двухцилиндровый (моторы ЛМ-1, «Чайка», «Кама», «Салют», «Стрела», ЛММ-6 — имели одноцилиндровый двигатель, а моторы особо большой мощности — трёх- и четырёхцилиндровые).

Передача к гребному винту через угловой конический редуктор, расположенный в подводной части. Как правило, редуктор обеспечивал реверс (за исключением моторов малой и особо малой мощности).

Охлаждение двигателей — водяное, забортной водой (кроме мотора «Кама», выполненного на базе двигателя бензопилы «Дружба» с воздушным охлаждением). Термостат в системе охлаждения отсутствовал.

Выхлоп отработавших газов осуществлялся в воду через патрубок, выведенный за гребной винт (у моторов марки «Бийск» через ступицу гребного винта).

Типаж подвесных лодочных моторов производства СССР/России 

Типаж с разбивкой по годам выпуска и по группам мощности представлен в таблице.
Цвета обозначают следующее:

Типаж лодочных подвесных моторов производства СССР/России

Суда России
 
Лодочные моторы России